Робледольяно () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 61,74 км². Население — 386 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса